Sandauer ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Sandauer (1913–1989), polnischer Literaturkritiker, Essayist und Übersetzer
 Heinz Sandauer (1911–1979), österreichischer Dirigent, Komponist und Schriftsteller